Мешко́ва Людми́ла Іва́нівна (1938, Великі Сорочинці) — українська жінка-художниця, кераміст, архітектор за фахом, народна художниця УРСР.

Життєпис 

Мешкова Людмила Іванівна народилась у Полтавській області, у Великих Сорочинцях. За першою освітою — архітектор. Сорок років працювала в Зональному науково-дослідному інституті. У роки роботи познайомилась та опанувала працю з керамікою та її різновидами під керівництвом очільника відділу Федорової Ніни Іванівни.

Персональні виставки майстрині вже пройшли в декількох містах світу, серед яких — Вільнюс, Лейпціг, Брюссель, Париж, Тбілісі, Москва.

Керамічне панно української майстрині «Земле, флюїди життя і розквіту світам Всесвіту посилай…» нині прикрашає штаб-квартиру ЮНЕСКО в столиці Франції. Розміри панно — 55 квадратних метрів.

Людмила Іванівна також створила стінописи в храмі на Салютній площі (церква Андрія Первозванного), в соборі Різдва Христового на Оболоні в Києві, у Спасо-Преображенській церкві урочища Гусинці. Її композиції визнані цілком канонічними.

Особливості манери і техніки робіт 
Українська майстриня — охоче використовує всі можливості кераміки та керамічних чи мінеральних фарб: емаль, камінь в різних комбінаціях, скло, солі металів, глазурі тощо. Твір зазвичай проходить чотири випалення. Серед композицій майстрині — декоративні панно, ікони, портрети.

Вибрані твори

Див. також 

 Кераміка
 Фаянс
 Майоліка
 Ікономалярство
 Декоративно-ужиткове мистецтво

Джерела і посилання 
 

 
 
 
 
 
 

Уродженці Великих Сорочинців
Українські керамісти
Українські художниці
Народні художники УРСР